Il singolare del torneo di tennis Bergamo Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Paolo Canè 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Alexander Mronz (primo turno)
 David Rikl (secondo turno)
 Christian Saceanu (primo turno)

 Arne Thoms (quarti di finale)
 Michiel Schapers (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (semifinali)
 Jörn Renzenbrink (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bergamo Challenger 1993